Jahngraben ist der Name folgender Gewässer:

 Jahngraben (Trattenbach), linker Zufluss des Trattenbachs bei Diepersdorf, Gemeinde Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Jahngraben (Lichenbach), linker Zufluss des Lichenbachs bei Zehensdorf, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark